Alfred Tomatis, francuski lekarz otolaryngolog
 Caterina Gattai Tomatis, włoska tancerka baletowa i kurtyzana związana z Polską